Queenstown, navnet på forskellige byer og områder:

 Queenstown (Irland) – bynavn i det sydlige Irland indtil 1922, nuværende navn Cobh.
 Queenstown, Maryland – by i USA.
 Queenstown, New Zealand – by på New Zealand's sydlige ø.
 Queenstown, Sydafrika – by i Sydafrika.
 Queenstown, Singapore – et område i Singapore.
 Queenstown, Australien – en forstad til Adelaide.
 Queenstown, Tasmanien – by på den australske ø Tasmanien.